HDE est un sigle qui peut signifier :
 , une extension du Catalogue Henry Draper, un catalogue d'étoiles.

HDE est un code qui peut signifier :
 .

Code IATA des aéroports